Treći stupanj nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1982./83. su činile republičke lige

Hrvatska 

Jedinstvena Hrvatska liga, također i pod nazivima i pod nazivima Hrvatska nogometna liga, Hrvatska republička nogometna liga, Jedinstvena hrvatska nogometna liga

 Izvori:  
 Narona / Neretva

Bosna i Hercegovina 

 Izvori:  
 forum.sportsport.ba

Crna Gora

Vojvodina 

 Izvori: 
 FK Vrbas 
 FSG Zrenjanin

Poveznice

Izvori 
 

 

1982-83
 3